A caritas (karitász) latin szó, jelentése jótékonyság, irgalmasság.

Nemzetközi Karitász (Caritas Internationalis), katolikus világszervezet
Katolikus Karitász, magyarországi humanitárius szervezet
Karitász, keresztnév
Caritas, romániai piramisjáték az 1990-es években